Тань Чжунъи́ (; род. 29 мая 1991, Чунцин) — китайская шахматистка, гроссмейстер (2017). Шестнадцатая чемпионка мира среди женщин (2017—2018).

В составе женской сборной Китая участница 3 шахматных олимпиад (2008, 2014, 2016) и 4 командных чемпионатов мира (2009—2015; в 2009 году — за вторую сборную).

На Олимпиаде 2016 года выиграла две золотых медали — в командном зачёте и за лучший результат (перформанс 2565; +7 −0 =4) на 4-й доске. Победитель женского командного чемпионата мира (2011).

Чемпионка Китая (2015).

Заняла третье место на первом Кубке мира по шахматам среди женщин (2021).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Китая